

Biografia 
Era figlia naturale di Niccolò III d'Este, Marchese di Ferrara, Modena e Reggio.

Sposò in prime nozze nel 1448 Niccolò I da Correggio (?-1449), dal quale ebbe un figlio Niccolò II da Correggio, conte di Correggio. Sposò in seconde nozze nel 1455 il condottiero Tristano Sforza, signore di Saliceto, Noceto e Lusurasco, figlio naturale di Francesco.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane. Da Correggio, Milano, 1834. 

Beatrice (1427-1497)
Beatrice
Coniugi dei da Carreggio
Coniugi degli Sforza